Ле-Шательє́-Шатомю́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 330 км на південний захід від Парижа, 70 км на південний схід від Нанта, 55 км на північний схід від Ла-Рош-сюр-Іона.

Історія 

1 січня 2016 року Ле-Шательє-Шатомюр, Ла-Флосельєр, Ла-Поммере-сюр-Севр i Сен-Мішель-Мон-Меркюр було об'єднано в новий муніципалітет Севремон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 279 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 714,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Ле-Шательє-Шатомюр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вандея

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Вандея